Лотта Эквист (; ) — шведская футболистка, выступающая на позиции защитника за шведский клуб «Хеккен» и за женскую сборную Швеции.

Она ранее выступала за шведские клубы «Хаммарбю», «Питео» и «Умео», а также за английский клуб «Манчестер Юнайтед».

Клубная карьера 
Поиграв за клубы «Питео» и «Умео» в своей родной Швеции, Лотта Эквист подписал контракт с командой Национальной женской футбольной лиги «Бостон Брейкерс» в октябре 2017 года в преддверии сезона 2018 года. Однако перед его началом сезона «Бостон Брейкерс» был расформирован, и Эквист была выбрана клубом «Хьюстон Даш» в качестве 13-го номера на итоговом драфте 7 марта 2018 года. Две недели спустя Эквист была продана в «Орландо Прайд» в обмен на выбор Орландо в третьем раунде драфта колледжей NWSL 2019 года. 3 июля 2018 года «Орландо Прайд» объявил, что они отпускают Эквист, чтобы та могла найти себе место в Европе. Эквист никогда не выходила на поле в официальном матче за «Орландо Прайд».

4 июля 2018 года «Хаммарбю», выступавший в шведском Дамаллсвенскане, объявил о том, что они подписали Эквист до конца сезона 2018, по итогам которого команда вылетела в Элитэттан. Эквист оставалась в «Хаммарбю» до августа 2019 года, в каждом матче выходя в стартовом составе.

20 августа 2019 года Эквист подписала контракт с клубом «Манчестер Юнайтед», выступающем в английской Женской суперлиге Футбольной ассоциации. Эквист дебютировала за команду в матче против «Манчестер Сити», проходившем в рамках чемпионата Англии 7 сентября 2019 года и завершившемся проигрышем её клуба со счётом 0:1.

Карьера в сборной 
Лотта Эквист представляла Швецию в сборных до 17, до 19 и до 23 лет. В 2015 году она внесла свой вклад в победу шведок на чемпионате Европы среди девушек до 19 лет.

В марте 2020 года Эквист была впервые вызвана в главную женскую сборную Швеции для участия в Кубке Алгарве 2020 года. Она дебютировала за неё 7 марта, выйдя в основном составе во втором матче турнира против Дании.

Статистика

Клубная

Достижения 
Международные
 Чемпион Европы (девушки до 19 лет): 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Манчестер Юнайтед»
 

Футболистки Швеции
Игроки женской сборной Швеции по футболу
Игроки ЖФК «Умео»
Игроки ЖФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ЖФК «Хеккен»